Ри́чард А́ндерсон (Richard Anderson):
 Андерсон, Ричард Аллен (1948—1969) — американский морской пехотинец, герой Вьетнамской войны.
 Андерсон, Ричард Битти (1921—1944) — рядовой первого класса Корпуса морской пехоты США, участник Второй мировой войны.
 Андерсон, Ричард Дин (род. 1950) — американский актёр, известный по телесериалам «Секретный агент Макгайвер» и «Звёздные врата: SG-1».
 Андерсон, Ричард Норман (1926—2017) — американский актёр кино и телевидения.
 Андерсон, Ричард Херон (1821—1879) — американский военачальник, генерал армии Конфедерации в годы Гражданской войны в США.